Příjmení Rausch nese více různých osobností:

 Lee Rausch (* 1964) – americký bubeník
 Lotte Rausch (1913–1995) – německá herečka
 Martin Rausch (* 1977) – slovenský moderátor, textař a hudební dramaturg

Externí odkazy